

Geografia 
 Perama – comune della Grecia nella periferia dell'Attica
 Perama – ex comune della Grecia nella periferia dell'Epiro

Altro 
Perama – genere di piante della famiglia delle Rubiacee